Буториха — річка в Росії, права притока Ками
 Буториха — колишнє село, Каракулінський район, Удмуртія, Росія